Karel Ferdinand Vasa (13. října 1613, Varšava – 9. května 1655, Wyszków) byl vratislavský a plocký biskup a niský a opolský kníže z švédské a polské královské dynastie Vasovců.

Narodil se jako čtvrtý syn ze sedmi potomků polského krále Zikmunda III. Wasy a jeho druhé manželky, rakouské arcivévodkyně Konstance Habsburské.

V roce 1619 byl dosazen jako koadjutor vratislavského biskupství, biskupem této diecéze se stal v roce 1625. Po smrti svého bratra a polského krále Vladislava IV. roku 1648 se stal také zástavním knížetem opolským, kterým byl až do svého skonu.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Karel Ferdinand Vasa na Catholic Hierarchy 
 Karel Ferdinand Vasa na GCatholic 
 

Vratislavští biskupové
Plocští biskupové
Kanovníci olomoucké kapituly
Niská knížata
Opolská knížata
Vasovci
Narození v roce 1613
Úmrtí v roce 1655
Muži
Pohřbení ve Varšavě
Narození ve Varšavě